Такмичење у троскоку у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 1999. у Маебашију Јапан одржано је 7. марта.

Титулу светске првакиње освојену у  Паризу 1997 није бранила Ина Ласовскаја из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 15 такмичарки из 10 земаља. 

  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди  
Стање 4. март 1999.

Најбољи резултати у 1999. години 
Десет најбољих атлетичарки сезоне у троскоку пре првенства (5. марта 1999), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 1999.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Освајачи медаља

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 7. марта 1999. године у 13:00 по локалном времену. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1999. на сајту ИААФ
 Резултати у троскоку за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1999.
Троскок на Светском првенству у атлетици у дворани